Mistrzostwa Świata w Siatkówce Kobiet 2006 odbyły się w Japonii w dniach 31 października – 16 listopada.

Była to 15. edycja mistrzostw organizowanych przez FIVB. Uczestniczyły w niej 24 drużyny z całego globu.

Zaraz po paniach swoje mistrzostwa rozpoczęli panowie.

Mistrzyniami świata zostały Rosjanki, które w finale pokonały reprezentację Brazylii 3:2.

Eliminacje i uczestnicy

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
Mecze były rozgrywane w Tokio

Wyniki

Tabela

Grupa B 
Mecze były rozgrywane w Sapporo

Wyniki

Tabela

Grupa C 
Mecze były rozgrywane w Kobe

Wyniki

Tabela

Grupa D 
Mecze były rozgrywane w Nagoii

Wyniki

Tabela

Druga faza grupowa 
Uczestniczyło w niej 16 drużyn podzielonych na dwie grupy. Grupę E utworzyło 8 drużyn, które zajęły cztery pierwsze miejsca w grupach A i D. Podobnie grupę F utworzyły zespoły z grup B i C. Każdej z drużyn zostały zaliczone wyniki z pierwszej fazy grupowej osiągnięte w spotkaniach z rywalami, którzy również awansowali do drugiej fazy grupowej.

Do półfinałów awansowały zespoły, które zajęły w grupach miejsca pierwsze i drugie. Reprezentacje w grupach E i F plasujące się na miejscach 3. i 4., zmierzyły się w walce o miejsca 5.-8., zaś zespoły z pozycji 5. i 6. zagrały o miejsca 9.-12.

Grupa E 
Wyniki

Tabela

Grupa F 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12.

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
2006 w piłce siatkowej
2006 w Japonii
Piłka siatkowa w Japonii
Zawody sportowe w Tokio
Zawody sportowe w Sapporo
Zawody sportowe w Kobe
Zawody sportowe w Nagoi